Каракудык (, до 2009 г. — Черноводск) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Каракудыкского сельского округа. Код КАТО — 153237100.

Население 
В 1999 году население села составляло 984 человека (488 мужчин и 496 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 846 человек (427 мужчин и 419 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана